Хоте́ев — фамилия. Известные носители:
 Хотеев, Андрей Иванович (1946—2021) — российский пианист, педагог, музыкальный исследователь.
 Хотеев, Станислав Александрович (род. 1981) — российский футболист.
 Хотеев, Степан Павлович (1902— после 1946) — советский военачальник, полковник.